Nick Esposito ist der Name folgender Personen:

* Nick Esposito (Gitarrist), US-amerikanischer Gitarrist und Gitarrenbauer 
 Nick Esposito (Filmproduzent), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor